«Кобургские поцелуйчики» () — сорт немецких пряников из Кобурга, представляющих собой ароматное медовое печенье с лесным орехом и цукатами круглой формы диаметром до 5 см. Тесто для «кобургских поцелуйчиков» замешивают на основе заготовки из смеси пшеничной муки с разогретым мёдом, которую выдерживают в холоде в течение нескольких месяцев. Покрытые шоколадом и украшенные золотой фольгой кобургские пряники именуются «золотыми кобургскими поцелуйчиками» (). «Кобургские поцелуйчики», сладкий бренд города, обычно поступают в продажу в картонной упаковке или жестяных банках, украшенных видами города.

Производство орехово-медовых пряников в Кобурге существовало издавна, местная гильдия пряничников оформилась к 1643 году. Необходимые пряности, миндаль и цукаты поступали в Кобург через Нюрнберг. «Кобургские поцелуйчики» изначально были обычным сироповым печеньем, которым торговцы угощали детей своих покупателей. Идея сдобрить их миндалём, мёдом и цукатами возникла у вернувшегося из странствий на родину мастера пекарского дела Вильгельма Файлера. В 1892 году он открыл специализированную кондитерскую и уже спустя пять лет добился значительных результатов, став придворным поставщиком кобургского герцогского дома. На рубеже XIX—XX веков «кобургские поцелуйчики» были награждены золотыми медалями Всемирных выставок в Париже, Брюсселе и Берлине.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт 
Немецкие пряники
Рождественские пряники
Кобург
Франконская кухня